Amphitheater Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amphitheater Creek (Gurkin Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Amphitheater Creek (Soda Butte Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming